

Тварини 

 Че́ртіж (лісовий) — те саме, що соня лісова;
 Че́ртіж (садовий) — те саме, що соня садова.

Села 

:
 Чертіж — Закарпатська область, Хустський район
 Чертіж — Львівська область, Стрийський район
:
 Чертіж — село, Підкарпатське воєводство, Сяноцький повіт